Due unità della Armada de la República Argentina hanno portato il nome di ARA Buenos Aires:

  – incrociatore protetto varato nel 1896 e radiato nel 1932

  – cacciatorpediniere della classe Buenos Aires varato nel 1937 e radiato nel 1971